Le polymorphisme, du grec  (« multiforme »), caractérise la capacité à se présenter sous différentes formes.

Sciences et techniques

Biologie 
Le polymorphisme est la propriété qu'ont les individus d'une espèce de se présenter sous plusieurs formes différentes :
 le polymorphisme génétique est la coexistence de plusieurs allèles au sein d'une même population créant des caractères phénotypiques différents ;
 le polymorphisme existe aussi comme expression de plusieurs phénotypes au sein d'une population d'individus partageant le même matériel génétique, notamment à la fin de leur développement et en fonction de facteurs variés. On parle alors plutôt de polyphénisme ;
 le polymorphisme nucléotidique est la variation d'une seule paire de bases du génome, entre individus d'une même population ;
 le polymorphisme de conformation des simples brins est une technique de biologie moléculaire visant à séparer différents allèles d'un même gène ;
 le polymorphisme de longueur des fragments de restriction terminaux est une méthode de biologie moléculaire destinée à l'analyse de populations bactériennes complexes ;
 le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés est un outil utilisé en génétique et en transgénèse ;
 le polymorphisme de longueur des fragments de restriction est une caractéristique des molécules d'ADN permettant de les différencier.

Le polymorphisme foliaire désigne l'hétérophyllie.

Chimie et minéralogie 
 Le polymorphisme est la capacité d'une substance à cristalliser dans plusieurs structures différentes (les polymorphes).

Informatique 
 Le polymorphisme est un concept de programmation informatique.
 Un virus polymorphe est un virus informatique qui modifie sa représentation lors de sa réplication.

Culture et société

Littérature 
 Un polymorphe (ou métamorphe) est un être ayant la capacité de modifier son apparence physique.

Musique 
 Polymorphia (1961) est une œuvre orchestrale de Krzysztof Penderecki.
 Polymorphose (1974) est le deuxième album de Dick Annegarn.